PDR se može odnositi na:
 Partija demokratske revolucije
 PDR protein